rozdętka Physa – rodzaj ślimaków z rodziny rozdętkowatych
 rozdętka Physochlaina – rodzaj roślin z rodziny psiankowatych